

Patronyme 

 Andy Gill (1956-2020), guitariste, auteur-compositeur, producteur de disques britannique.
 Anthony Gill (1992-), joueur de basket-ball américain.
 Anton Gill (1948-), écrivain et historien britannique, auteur de roman policier historique.
 Aurélien Gill (1933-2015), homme politique canadien.
 Carmen Gill-Casavant (1926-2018), muséologue québécoise.
 Charles Gill (1871-1918), poète, peintre et professeur québécois.
 Claes Gill (1910-1973), écrivain, journaliste et acteur norvégien.
 Cynthia Gill (1937-2012), nageuse américaine.
 David Gill (1843-1914), astronome britannique.
 Eddie Gill (1978-), joueur de basket-ball américain.
 Eric Gill (1882–1940), sculpteur et typographe britannique.
 Edwin Leonard Gill (1877-1956), conservateur de musée britannique.
 Florence Gill (1877-1965), actrice américaine.
 Frances McLaughlin-Gill (1919-2014), photographe américaine.
 François Gill (19?-), monteur, directeur de la photographie, réalisateur et scénariste québécois.
 Geraldine Gill (1975-), coureuse cycliste irlandaise.
 Hal Gill (1975-), hockeyeur américain.
 Irving Gill (1870-1936), architecte américain.
 Joel Christian Gill (1975-), auteur de comics.
 
 Josephine Gill (1921-2006), auteur américain de roman policier.
 Katie Gill (1985-), actrice américaine.
 Kendall Gill (1968-), joueur américain de basket-ball.
 Kimveer Gill (1981-2006), auteur d'une fusillade dans un collège montréalais en 2006.
 Liam Gill (1992-), joueur de rugby à XV australien.
 Louis Gill (1940-), économiste québécois.
 Madge Gill (1882-1961), peintre-médium britannique.
 Mandip Gill (1988-), actrice britannique.
 Marilène Gill (1977-), autrice et politicienne québécoise.
 Neena Gill (1956-), femme politique britannique.
 Nicolas Gill (1972-), judoka olympique canadien.
 Pauline Gill (1942-), écrivaine et enseignante québécoise.
 Pierre Gill (1964-), directeur de la photographie et réalisateur québécois.
 Richard Gill (1951-), mathématicien néerlandais.
 Theodore Nicholas Gill (1837-1914), zoologiste américain.
 Thomas Gill (1965-), footballeur norvégien, international norvégien.

Pseudonyme 

 André Gill, de son vrai nom Louis-Alexandre Gosset de Guines (1840-1885), caricaturiste et chansonnier français.

Prénom 
 
 Gill Swerts (1982), footballeur belge.

Sciences et techniques 
 Gill : une unité de mesure de volume.

Divers 
 En zoologie, Gill désigne Theodore Nicholas Gill.
 Dauphin de Gill, espèce décrite par Theodore Nicholas Gill.
 Gill est un boss de Street Fighter III.
 Gill Sans, police de caractères.
 Gill (Massachusetts)

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme anglais